Herkulan Oberrauch, nom en religion d'Anton Nicolaus Oberrauch (1728-1808), théologien catholique autrichien.
 Max Oberrauch (1984-), joueur professionnel de hockey sur glace italien.